

События 
 Консулы имп. Аркадий (IV раз) и имп. Гонорий (III раз).
 Вестготы во главе с Аларихом повернули в Македонию и Фессалию, проникли в Грецию, разрушили Коринф, Аргос и Спарту и опустошили Пелопоннес. Афины выплатили большой выкуп. Победа Стилихона над Аларихом в Фессалии.
 Разгром Муюнов.
 396—399 — Император Янь Муюн Бао.
 Тоба Гуй принял на службу китайских чиновников.
 Сяо У-ди убит. Возведён на престол Сыма Дэцзун.
 Цзинь признали Уду суверенным государством.
 Ли Гуан объявил себя царём Младшей Лян.

См. также